ISO 3166-2:PH is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op de Filipijnen. 

De gegevens werden tot op 27 november 2015 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 17 regio’s - region (en) / région (fr) / rehiyon (tl) – en 81 provincies - province (en) / province (fr) / lalawigan (tl) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat PH voor de Filipijnen, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer voor de regio's en een drieletterige code voor de provincies.

Codes

Zie ook 
 Filipijnse regio
 Filipijnse provincie
 .ph

2:PH